Население Венгрии отличается моноэтничностью. Большинство жителей — венгры (92,3 %). Родной язык почти 95 % жителей Венгрии — венгерский, принадлежащий к угорской подветви финно-угорской ветви уральской языковой семьи (генетически близкородственными венгерскому являются языки народов ханты и манси).

Наиболее значительные национальные меньшинства — цыгане (2 %), немцы (1,2 %), евреи (1 %), румыны (0,8 %), словаки (0,4 %), хорваты (0,2 %), сербы (0,2 %) и украинцы (0,1 %).

В соседних странах проживают многочисленные венгерские общины — особенно в Словакии, Украине, Румынии (Трансильвании), Сербии (Воеводине), Хорватии, Словении.

Динамика численности населения 

Population, vital statistics (1949—2013)

Население Венгрии 

Население по данным Евростат

Плотность населения

Национальные меньшинства 
Официально признанные национальные меньшинства: ногайцы, армяне, болгары, хорваты, немцы, греки, поляки, цыгане, румыны, русины, сербы, словаки, словенцы, украинцы.

Еврейская община 
В Венгрии, по разным данным, проживает от 54 тысяч до 130 тысяч евреев. Около 90 % из них — жители Будапешта, где существуют многочисленные еврейские религиозные, образовательные и общественные учреждения.

Подавляющее большинство венгерских евреев, однако, либо не соблюдают всех требований иудаизма, либо считают себя атеистами. Лишь около шести тысяч из них являются официально зарегистрированными членами еврейской общины, и ещё около 20 тысяч состоят в различных еврейских организациях.

Главное политическое общественное объединение — «Неолог», аналогичное консервативному движению американских евреев. В очень маленькой религиозной общине состоят как современные ортодоксы, так и ультрарелигиозные евреи.

ХаБаД имеет собственную синагогу и иешиву. Небольшая реформистская конгрегация, учреждённая в 1922 году, функционирует независимо от официальных еврейских структур.

См. также 
 Греки в Венгрии
 Демографический кризис в Венгрии

Ссылки 
 Венгерский центральный офис статистики  (англ. яз.)

Примечания